Lorenzo Arenas puede referirse a:

Lorenzo Arenas Olivos, personaje ilustre de Concepción.
Lorenzo Arenas, un barrio ubicado en la comuna chilena de Concepción.
Estación Lorenzo Arenas, perteneciente a la Línea 1 del Biotrén.